Pablo Casals, Catalaans cellist, componist en dirigent (1876–1973)
 Rosie Casals, tennisspeelster uit de Verenigde Staten (1948)
 Muriel Casals i Couturier, Catalaans econome en hoogleraar (1945–2016)